

Pessoas
 Andrei Andreyevich Markov
 Andrei Arlovski
 Andrei Arshavin
 Andrei Biéli
 Andrei Chikatilo
 Andrei Andreyevich Eshpai
 Andrei Frascarelli - futebolista brasileiro
 Andrei Daniel Marinescu
 Andrei Nekrasov
 Andrei Netto
 Andrei Panin

Desambiguações de prenomes